Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho pode referir-se a:

 Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, em Almagreira, concelho de Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, Açores
 Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, em Cuiabá, estado de Mato Grosso, Brasil

Desambiguação